25-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди юниоров проходил с 18 по 21 июля 2019 года на стадионе «Рюаваллен» в Буросе (Швеция). К соревнованиям, согласно правилам, были допущены спортсмены 2000 года рождения и моложе, выполнившие в установленные сроки необходимые квалификационные требования и нормативы.

Право принимать юниорский чемпионат Европы Бурос получил 28 апреля 2017 года на Совете Европейской легкоатлетической ассоциации в Париже.

Призёры 
Сокращения: WU20R — мировой рекорд среди юниоров | EU20R — рекорд Европы среди юниоров | NR — национальный рекорд | NU20R — национальный рекорд среди юниоров | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юниоры

Юниорки

Медальный зачёт 
Медали в 44 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 30 стран.

Примечания

Ссылки 
 Страница соревнований на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации

Чемпионаты Европы по лёгкой атлетике
Чемпионаты Европы среди юниоров
Июль 2019 года
2019 год в лёгкой атлетике
Спорт в Швеции в 2019 году
Чемпионаты Европы в Швеции
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Швеции
лёгкая атлетика